Стулово — название населённых пунктов в России:
 Стулово — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Стулово — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Стулово — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Стулово — посёлок в Кашинском районе Тверской области.
 Стулово — деревня в Сандовском районе Тверской области.